America steht für:

 America (Niederlande), Dorf der Gemeinde Horst aan de Maas in Limburg, Niederlande
 America (Computerspiel), Strategiespiel
 America (Luftschiff), amerikanisches Luftschiff
 America (1924), amerikanischer Spielfilm von David Wark Griffith
 America (2009), amerikanischer Fernsehfilm von Yves Simoneau
 America (2022), israelisch-tschechisch-deutscher Spielfilm von Ofir Raul Graizer
 America (Plastik), eine WC-Plastik aus Gold von Maurizio Cattelan
 America, Kommandomodul von Apollo 17
 (916) America, Asteroid des Hauptgürtels
 America, Markenname der Motor Car Company of America

Musik:
 America (Band), britisch-amerikanische Band
 America (America-Album), Musikalbum der Band America
 America (Modern-Talking-Album), Musikalbum von Modern Talking
 America (Lied), Lied der Band Razorlight
 America (West-Side-Story-Lied), Lied von Leonard Bernstein
 America, anderer Name für My Country, ’Tis of Thee, patriotisches Lied der Vereinigten Staaten
 America, Lied von Gianna Nannini, siehe Gianna Nannini #Werk

Orte in den Vereinigten Staaten
 America (Alabama) im Walker County
 America (Illinois) im Pulaski County
 America (Indiana) im Wabash County
 America (Oklahoma) im McCurtain County
 America City im Nemaha County, Kansas

Schiffe:
 America (Yacht), amerikanische Yacht
 America (Schiff, 1782), 74-Kanonen-Linienschiff der amerikanischen und später französischen Marine
 America (Schiff, 1884), Dampfschiff der National Line
 America (Schiff, 1891), Dampfschiff der National Line
 Amerika (Schiff, 1905), erst deutscher, dann amerikanischer Transatlantikdampfer
 America (Schiff, 1940), für die Vereinigten Staaten erbautes Passagierschiff
 USS America (CV-66), Flugzeugträger der United States Navy
 America-Klasse (1798), Klasse von Segellinienschiffen der britischen Marine
 America-Klasse (2012), Klasse amphibischer US-amerikanischer Angriffsschiffe

Sonstiges:
 America Branch, Fließgewässer im Knott County, Kentucky
 America Lake, See im Brule County, South Dakota
 America Mine (Alabama), Mine im Walker County
 America Mine (San Bernardino County, Kalifornien), Mine
 America Mine (Santa Clara County, Kalifornien), Mine
 America Number 3 Mine, Mine im Walker County, Alabama
 America Number 4 Mine, Mine im Walker County, Alabama
 America West Arena, früherer Name der Talking Stick Resort Arena, Multifunktionsarena und Park im Maricopa County, Arizona

América steht für:
 América, Roman von T. C. Boyle
 América (Buenos Aires), Ort in Argentinien
 América (Film), portugiesischer Film von João Nuno Pinto (2010)
 América 2, argentinischer Fernsehsender
 América Autos, spanischer Automobilhersteller
 América de Cali, kolumbianischer Fußballverein
 América Móvil, mexikanisches Mobilfunkunternehmen
 América Televisión, peruanischer Fernsehsender
 Cabo América, Kap in Antarktika
 Club América, mexikanischer Fußballclub
 Copa América de Ciclismo, Radrennen
 Copa América, Fußballturnier
 Grupo de Diarios América, Zeitungsgruppe

Siehe auch:
 América FC, Fußballvereine in Brasilien
 Amerika (Begriffsklärung)
 Punta América
 Sud America